A MacsEb egy amerikai rajzfilmsorozat. Amerikában 1998-ban mutatták be. Magyar premierje 1999-ben volt. A történet egy figyelmes bölcs macskáról és egy csatakos kutyáról szól, akik születésük óta egy testben tengetik életüket. Együttlétük nehéznek bizonyul, hiszen egyikük őrülten lusta a másik pedig mindig loholna. A műsorból 4 évad keretében 68 epizód készült.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

Források

Televíziós sorozatok epizódlistái